Šenava (něm. Schönau) může být dřívější počeštělý název více českých sídel:

 Pěkná – vesnice, část obce Nová Pec v okrese Prachatice
 Sněžná (Kraslice) – vesnice, část města Kraslice v okrese Sokolov